Marquinho ist der Künstlername folgender Personen:

 Marco Antônio da Silva (* 1966), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Antônio de Mattos Filho (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Antonio dos Santos (* 1966), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Aurélio Lubel (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Aurelio Pereira Alves (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Antonio Benatto Costacurta (* 1963), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Antônio Cezar (* 1970), brasilianischer Handballspieler
 Marcos Bonifacio da Rocha (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Marcus Vinicius da Cruz Alves Nobrega (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Vinicius Ribeiro de Morais (* 1983), brasilianischer Fußballspieler

Ort:
 Marquinho (Paraná), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná

Siehe auch:
 Marquinhos